William Temple — político, historiador e ensaísta britânico
 William Temple (governador) — governador do Delaware
 William Temple (religioso) — religioso inglês

Desambiguações de antropônimos